

Francia 
 Oratorio di Santa Croce a Bastia

Italia 
 Oratorio di Santa Croce, ad Arcidosso, divenuto navata sinistra della chiesa di San Niccolò
 Oratorio di Santa Croce, ad Ardara
 Oratorio di Santa Croce a Banari
 Oratorio di Santa Croce, a Borutta
Oratorio di Santa Croce a Calangianus
 Oratorio di Santa Croce a Cascina
Oratorio di Santa Croce, a Pari di Civitella Paganico
Oratorio di Santa Croce a Martis
Oratorio di Santa Croce a Oliena
 Oratorio di Santa Croce a Orosei
Oratorio di Santa Croce a Sarzana
 Oratorio di Santa Croce a Serra Riccò
 Oratorio di Santa Croce a Siligo
 Oratorio di Santa Croce a Sorso
 Oratorio di Santa Croce a Tissi
 Oratorio di Santa Croce a Villanova Monteleone

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Croce